4119 Miles è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8851754 UA e da un'eccentricità di 0,1272399, inclinata di 13,03700° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1983
Miles